Filipovac je naselje u Republici Hrvatskoj u Požeško-slavonskoj županiji, u sastavu grada Lipika.

Zemljopis 
Filipovac se nalazi između Lipika i Pakraca.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Filipovac je imao 373 stanovnika.

Šport
U naselju je postojao nogometni klub ONK Vatrogasac Filipovac

Izvor

Naselja u Požeško-slavonskoj županiji